Harland est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Patronyme

 Edward James Harland (1831-1895), constructeur de navires et homme politique britannique ;
 Eric Harland (1978-), batteur de jazz et compositeur américain ;
 Georgina Harland (1978-), athlète britannique ;
 Shelley Harland, chanteuse, auteur, compositeur britannique.

Personnage de fiction 
 Mark Harland, personnage de fiction de la série télévisée Medicopter.

Patronyme anglais